Рассам — фамилия. Известные носители:

 Рассам, Жюльен (1968—2002) — французский актёр кино.
 Рассам, Ормуз (1826—1910) — османский иракский ассириолог и путешественник.